De Latijnse School is een voormalig onderwijsinstituut voor hoger onderwijs in de Nederlandse plaats Venlo.

De school werd in 1611 op initiatief van de Venlose magistraat en onder bewind van Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje gesticht. Vóór die tijd werd ook wel al Latijns onderwijs gegeven aan de stadsschool, maar het niveau was veel lager. De eerste rector was ene Johannes Priestenraedt, maar al na acht jaar - in 1619 - werd hem de schoolleiding ontnomen en kregen de Kruisheren de leiding over de school. Dit gebeurde mede op voorspraak van Erycius Puteanus, de in Venlo geboren maar in Leuven woonachtige humanist, schrijver en hoogleraar, die zich met de ontwikkelingen in zijn geboortestad bleef bemoeien.

Vanaf 1619 werd de school ook overgeheveld naar het Kruisherenklooster aan de Begijnengang. Dit klooster omspande de gehele westelijke gevelrij, van de Sint-Nicolaaskerk op de hoek met de Klaasstraat tot en met het Sint-Jorisgasthuis op de hoek met de Gasthuisstraat.

Aanvankelijk werden alleen leerlingen toegelaten die al konden lezen en schrijven, maar vanaf 1629 liet men die eis los. Analfabete kinderen kregen dan eerst dat aangeleerd, daarna kregen ze vervolgens vakken als Grieks, Latijn, Frans, rekenen en godsdienst. De Latijnse School bleef tot aan de Franse tijd (1797) bestaan.

Zie ook 
 Ald Weishoès, het pand waar de school gevestigd was.

Voormalig schoolgebouw in Venlo
Voormalige school in Venlo